А́лек Нэ́стак (; 2 апреля 1949, село Кавадинешть, жудец Галац, Социалистическая Республика Румыния) — румынский боксёр второй средней весовой категории, в 1970-е годы выступал за сборную Румынии. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале, вице-чемпион мира, обладатель двух серебряных медалей чемпионата Европы, победитель многих международных турниров и национальных первенств. Трёхкратный победитель турнира «Золотой пояс» (1971—1973), чемпион Румынии (1969, 1971—1973, 1975—1977). Заслуженный мастер спорта Румынии, кавалер бронзового креста «За верную службу» (2000).

Биография 
Алек Нэстак родился 2 апреля 1949 года в селе Кавадинешть, что в жудеце Галац, был третьим, младшим ребёнком в семье. Активно заниматься боксом начал сравнительно поздно, в возрасте девятнадцати лет, когда учился в профессиональном училище Галаца, в клубе «Дунэря» (по другим данным — «Конструкторул»), куда его привёл друг Михалис Теодоридис. Первым тренером Алека стал Григоре Желесняк. В конце 1960-х годов выигрывал почти все юниорские турниры, в которых принимал участие, в 1968 году пошёл служить в армию, где продолжил готовиться к соревнованиям и выступать за «Стяуа». Год спустя стал чемпионом Румынии во втором среднем весе, победив именитого Георге Чивара — с этого момента закрепился в основном составе национальной сборной. В 1971 году, несмотря на серьёзную травму (тромбофлебит в левом бедре) и изнурительную сгонку веса, завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Мадриде, победив грека Евангелоса Яннопулоса, француза Янника Дюфура, финна Рейму Виртанена. В финале проиграл спорным судейским решением литовцу Юозасу Юоцявичусу. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, однако выбыл из борьбы за медали после первого же своего матча на турнире от кубинца Алехандро Монтойи. Сам Алек объяснял своё поражение перетренированностью.

В 1973 году Нэстак добавил в послужной список ещё одно серебро, на соревнованиях в Белграде он дошёл до финала, но в решающем бою уступил советскому боксёру Вячеславу Лемешеву. В следующем сезоне удачно съездил на впервые проведённый чемпионат мира в Гавану, откуда привёз медаль серебряного достоинства (победил ямайца Лимберта Брауна, кенийца Питера Дулу, югослава Драгомира Вуйковича, в финале не смог взять верх над представителем СССР Руфатом Рискиевым). Оставаясь в числе лидеров сборной, в 1976 году прошёл квалификацию на Олимпийские игры в Монреаль — на Играх дошёл до стадии полуфиналов, проиграв американцу Майклу Спинксу, в будущем многократному чемпиону мира среди профессионалов.

Получив бронзовую олимпийскую медаль, Алек Нэстак ещё в течение нескольких лет продолжал выходить на ринг, однако в крупнейших мировых турнирах участия не принимал и сколько-нибудь выдающихся результатов не добился. После завершения карьеры спортсмена многие годы служил в армии Румынии, тренером в обществе «Стяуа», уволившись в 1999 году в звании полковника. Помимо бокса также получил некоторую известность как актёр, снявшись в нескольких фильмах румынских режиссёров.

Провёл более 300 боёв, одержав около 200 побед нокаутом.

Фильмография 
 1983 — Жестокий ринг — боксёр
 1986 — Мы, на линии фронта — солдат

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Румынии 
 Статья на vanatoruldelegende.blogspot.com 

Боксёры Румынии
Боксёры 1970-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1972 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы Румынии по боксу
Военные Румынии
Полковники
Тренеры по боксу Румынии
Заслуженные мастера спорта Румынии
Кавалеры креста «За верную службу»